Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 252 dans le monde.

 Route fédérale 252 en Allemagne
 Route 252 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route régionale 252 en Finlande
 Route nationale 252 en France